Trzęsienia ziemi ery Ansei
 Wielkie trzęsienie ziemi w regionie Kantō (1923)
 Trzęsienie ziemi w Kobe (1995)
 Trzęsienie ziemi w Tōhoku
 Trzęsienia ziemi w Kumamoto (2016)